Михаил Константинович Любовиков (10 (22) ноября 1887 — 2 августа 1974) — революционный и партийный деятель, комиссар милиции, Главный арбитр Госарбитража Кировской области. Почётный гражданин города Кирова (1968). Отец поэта Овидия Михайловича Любовикова.

Биография 
Родился 10 ноября 1887 года в городе Вятке. Начал работать учеником слесаря, в 1902 году устроился в Вятские железнодорожные мастерские. Вошёл в марксистский кружок, а в 1905 году — в Вятскую организация РСДРП, где был в рядах боевой дружины. Участвовал в работе подпольной типографии и забастовках железнодорожников. В 1909 году осуждён по обвинению в соучастии в грабеже и сослан на каторгу в Сибирь. После Февральской революции был освобождён, работал с Павлом Постышевым, участвовал в установлении власти Советов в Иркутске.

Вернулся в Вятку, возглавлял продотряд, работал комиссаром милиции, в партийных органах, директором Музея революции. В 1932 году уголовное дело 1909 года разбирала ЦК ВКП(б) и признала его сфальсифицированным. В 1935 и 1937 годах Любовиков был исполняющим обязанности Главного арбитра Госарбитража Кировской области при облисполкоме, в 1938 — 1944 годах занимал эту должность.

Умер 2 августа 1974 года в Кирове на 87 году жизни.

Библиография 
 ЛЮБОВИКОВ, М. К. На заре / М. К. Любовиков ; лит. обраб. М. М. Решетникова. – Киров, 1967. – 90 с. : ил., 3 л. портр.

Литература 
 ЛЮБОВИКОВ Михаил Константинович // С почтением и благодарностью : Главы гор. упр. Почёт. граждане. – Киров, 1999. – С. 84
 МЕЛЬНИКОВ, Е. Из когорты первопроходцев / Е. Мельников // Кировская правда. – 1987. – 29 нояб. (№ 274). – С. 3.
 Любовиков Михаил Константинович // Энциклопедия земли Вятской: [В 11 т.]. — Киров, 1996. — Т.6: Знатные люди: (Биогр. слов.). — С. 264.

Родившиеся в Кирове
Персональные пенсионеры союзного значения
Почётные граждане Кирова
Члены РСДРП
Революционеры России